Warner kan syfta på:
 
 Warner Media –  amerikanskt mediaföretag, bildat 1990, med bland andra dotterföretagen
Warner Bros. – filmbolag, bildat 1918 
Warner Bros. Movie World – australisk nöjespark, öppnad 1991
Warner Music Group – skivbolag, bildat 22003
Warner Bros. Records – skivbolag, bildat 1958

Personer

Med förnamnet Warner (urval)
Warner Baxter] (1889–1951), amerikansk skådespelare
 Warner Hahn (född 1992), nederländsk fotbollsmålvakt, spelar för IFK Göteborg 
 Warner Oland (1879–1938), svenskamerikansk skådespelare

Med efternamnet Warner
 Anne Warner (född 1954), amerikansk roddare
 Brian Warner (född 1969), amerikansk sångare, artist och konstnär, känd som Marilyn Manson
 Charles Dudley Warner (1829–1900), amerikansk humorist
 Damian Warner (född 1989), kanadensisk mångkampare
 Daniel Warner (1815–1880), liberiansk politiker, ppresident
 Daniel Sidney Warner (1842–1895), amerikansk helgelseförkunnare
 David Warner (1941–2022), engelsk skådespelare
 Deborah Warner (född 1959), engelsk teaterregissör
 Fred Warner (född 1996), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Fred M. Warner(1865–1923), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Michigan
 H.B. Warner (1876–1958), engelsk skådespelare
 Harry Warner (1881–1958), amerikansk filmbolagschef och filmproducent
 Jack Warner (1892–1978), amerikansk filmproducent
 John Warner (1927–2021)), amerikansk politiker, republikan, senator för Virginia, marinminister
 Karl Warner (1908–1995), amerikansk löpare
 Kurt Warner (född 1971), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Malcolm-Jamal Warner (född 1970), amerikansk skådespelare
 Mark Warner (född 1954), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för Virginia
 Olin Levi Warner (1844–1896), amerikansk skulptör
 Rex Warner (1905–1986), engelsk poet, författare och filolog
 Susan Warner (1819–1885), amerikansk författare med pseudonymen Elizabeth Wetherell''
 Thomas Warner (aktiv 1928), brittisk bobåkare
 Willard Warner (1826–1906), amerikansk general och politiker, republikan, senator för Alabama 
 William Warner – flera personer
 William Warner (politiker) (1840–1916), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Missouri
 William Warner (poet) (1558–1609), engelsk skald
 William Lloyd Warner (1898–1970), amerikansk sociolog och antropolog

Geografi

Antarktis 

 Mount Warner,

Kanada 

 Warner, Alberta, ort,

USA 

 Warner, Oklahoma, ort, Muskogee County, 
 Warner, New Hampshire, ort, Merrimack County, 
 Warner, South Dakota, ort, Brown County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn